Aristophanes ist der Name folgender Personen:

 Aristophanes (um 448 v. Chr.–um 385 v. Chr.), griechischer Komödiendichter
 Aristophanes (Maler), griechischer Vasenmaler 
 Aristophanes (Diplomat) (um 425 v. Chr.–389 v. Chr.), griechischer Diplomat
 Aristophanes von Byzanz  (257 v. Chr.–180 v. Chr.), griechischer Philologe

Aristophanes ist:
 (2934) Aristophanes, Asteroid des Hauptgürtels